Середовина — топоним.
 Середовина — болото в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Середовина — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.